Santa Massenzia o Massenza (IV secolo) – santa venerata dalla Chiesa Cattolica
Santa Massenza – frazione del comune di Vallelaghi
Lago di Santa Massenza – lago del Trentino
Centrale idroelettrica di Santa Massenza – centrale idroelettrica posta nelle vicinanze dell'omonimo lago
Santa Massenza – album split di Gazebo Penguins e Johnny Mox